Csaba Ferenc Asztalos (Baia Mare, 17 de febrero de 1974) es un político de origen húngaro en Rumania y ex miembro de la Unión Democrática de Húngaros en Rumania. Actualmente es el presidente del Consejo Nacional para la Lucha contra la Discriminación, el organismo de lucha contra la discriminación y la igualdad de Rumanía. Habla rumano, húngaro e inglés.
En 2002, fue nombrado miembro del Consejo Nacional para la Lucha contra la Discriminación y se convirtió en presidente de la institución en 2005.

Referencias 

Nacidos en 1974
Nacidos en Baia Mare